

Cinema
 Helter Skelter  – cortometraggio del 1929 diretto da Charles Lamont
 Helter Skelter  – film del 1949 diretto da Ralph Thomas
 Helter Skelter  – film del 2000 diretto da Jesús Franco
 Helter Skelter  – film del 2012 diretto da Mika Ninagawa

Musica
 Helter Skelter  – brano musicale dei Beatles del 1968
 Helter Skelter  – album del rapper D.O.C. del 1996
 Helter Skelter  – album di Fred Frith e François-Michel Pesenti del 1992
 Helter Skelter – album compilation dei Turbonegro del 1993
 Helter Skelter – gruppo thrash metal
 Helter Skelter – gruppo pop rock italiano
 Helter Skelter Records – etichetta discografica italiana

Televisione
 Bel Air - La notte del massacro (Helter Skelter)  – film per la televisione del 1976 diretto da Tom Gries
 Helter Skelter  – film per la televisione del 2004 diretto da John Gray, remake del film del 1976

Altro
 Helter Skelter  – libro del pubblico ministero Vincent Bugliosi sul resoconto del processo a Charles Manson
 Helter Skelter  – opera teatrale canadese diretta da Jean-Frédéric Messier
 Helter Skelter  – manga di Kyoko Okazaki